Ludwig-Brunnen steht für:
 Kaiser-Ludwig-Brunnen, Weißenburg
 Ernst-Ludwig-Brunnen, Darmstadt
 Großherzog-Ludwig-Brunnen, Karlsruhe, siehe Ludwigsplatz (Karlsruhe)
 Ludwigsbrunnen, Bad Homburg

Siehe auch:
 Ludwig-Eisenbahn-Denkmal
 Paula-Ludwig-Platz-Brunnen 
 Ludwigsbrunn